Cet article présente des personnages du manga et anime Bleach. L'article général est « Liste des personnages de Bleach ».

Les arrancar sont les formes évoluées des Hollows, les esprits qui n'ont pas été libérés par la Soul Society.

Que sont les arrancars ? 
Le mot Arrancar désigne les hollows qui sont passés au stade supérieur de puissance, et signifie « arracher » en espagnol. Ainsi, sont désignés comme arrancar tous les hollows qui ont enlevé leur masque afin d'avoir des pouvoirs de shinigami. Ils scellent ainsi leurs pouvoirs de hollow dans leurs sabres transformés, à l'aide du Hōgyoku. Les arrancar sont donc des hollows ayant pris forme humaine et développant des techniques de combats proches de celles des shinigami. Ils sont aussi des shinigami et des hollows en même temps.

Un hollow peut devenir un arrancar quel que soit son niveau, mais son niveau en tant qu’arrancar ne sera pas le même : ainsi, seul les Gillians, Adjuchas et Vasto Lordes peuvent vraiment prétendre aux pouvoirs darrancar.

À partir de l'apparition de l'ancien capitaine de la cinquième division du Gotei 13, Aizen, en possession du Hōgyoku, les Arrancar sont pratiquement tous numérotés. Tous les numeros inférieurs à dix composent l'Espada (« épée » en espagnol), les plus puissants et choisis par Aizen. Chaque membre de l'Espada peut posséder des serviteurs, nommés les fracción (fraction en espagnol). On trouve aussi des Arrancars dédiés au soin ou à l'espionnage, ainsi que des Arrancar qui semblent composer des forces d'infanterie et de combat : les Exequias (« offres de funérailles » en espagnol). Enfin, il existe des arrancar aux numéros à trois chiffres : les Privarón Espada (« privés d'épée » en espagnol), qui ont fait partie de l'Espada mais ont été déchus de leurs fonctions à l'arrivée d'autres arrancars plus puissants.

Selon Barragan, chaque Espada incarne une des voies menant à la mort chez les humains. Ces dix causes sont : 
 La Solitude (Coyote Starrk et Lilynette Gingerback)
 La Vieillesse (Barragan Luisenbarn)
 Le Sacrifice (Nelliel tu Oderschwank avant Tia Hallibel)
 Le Néant (Ulquiorra Schieffer)
 Le Désespoir (Nnoitra Jirga)
 La Destruction (Grimmjow Jaggerjack)
 L'Ivresse (Zommari le Roux)
 La Folie (Szayel Aporro Grantz)
 La Cupidité (Aaroniero Arurueri)
 La Rage (Yammy Rialgo)

 Pouvoirs des arrancar 
Les arrancar possèdent tous le hierro (peau de métal), leur conférant une plus grande résistance aux coups. Cette technique trouve son origine dans la grande concentration en reiatsu dans la peau des hollows. Son niveau varie en fonction de son possesseur. N'Noitora Jirga s'autoproclame le possesseur du hierro le plus résistant de tout Las Noches.

Une des techniques les plus puissantes des arrancar est le cero (hollow flash), un puissant jet énergétique dont dispose les hollows. Les Espada dispose du grand rey cero une version plus puissante du cero et le cero oscuras, un cero noir que seul les espada en forme de resurección peuvent utiliser. Mais le cero est une attaque lente, qui peut être esquivée assez facilement avec un bon timing. Alors, ils ont également créé le bara (balle de cero), une technique vingt fois plus rapide que le cero, bien que moins puissante.
Ils disposent également du pesquisa (nerfs de recherche) qui leur permettent de localiser d'éventuels ennemis. Une autre technique, beaucoup moins utilisée, est le gonzui (littéralement aspirateur d'âmes) qui permet à son utilisateur d'absorber une grande quantité d'âmes en un seul coup. Leur technique de déplacement est le sonido (mouvement de l'écho), l'équivalent arrancar du shunpo. Pour se déplacer du Hueco mundo au monde des humains les arrancar utilisent le garganta. 

Les arrancar possèdent un zanpakutō, mais dont la nature diffère de celui des shinigami : à la place d'être tirée de l'âme humaine, la lame des arrancar est une concentration du pouvoir de Hollow dont ils diposaient avant leur transformation (on peut supposer qu'à l'inverse des shinigami, les arrancar n'ont pas de soucis de symbiose avec l'esprit enfermé dans leur zanpakuto). Au lieu d'avoir comme les shinigami le shikai et le bankai, ils possèdent un seuil de libération, nommé resurrección (« résurrection » en espagnol) qui rend au corps de l'''arrancar une partie de sa forme passée, offrant de nouvelles techniques et une puissance accrue. Notons que l'Espada numéro quatre : Ulquiorra Schiffer, dispose d'un second stade de résurrection (resurrección segunda etapa) que les autres espadas ne semblent pas posséder.

 L'Espada 

L'Espada est le nom du groupe formé par les dix arrancar les plus puissants du Hueco Mondo qu'Aizen a recrutés. Ce dernier prétend que malgré leur puissance, leurs forces réunies ne vaut pas la sienne.

 Exequias 

Les Exequias (tiré de l'espagnol, signifiant « obsèques ») constituent le peloton d'exécution dans l'armée d'Aizen.

Les Exequias ont pour rôle de supprimer les intrus à l'intérieur de Las Noches, mais aussi d'exécuter les arrancar incapables de combattre. Ils peuvent être comparés à l'escouade des forces spéciales commandée par l'actuelle capitaine de la seconde division du Gotei 13, Soifon.

Cette espèce de commando obéit aux ordres d'Aizen comme chaque arrancar, mais aussi à ceux de l'Espada. Ainsi, Apporo Grantz leur ordonnera de tuer tout intrus présent à Las Noches et de retrouver les corps de combattants blessés, arrancar ou pas.

 Rudobon 
Il est capitaine des Exequias, et porte un masque en forme de crâne de yack. Rudobon est selon lui assez proche du niveau d'un Espada.

Abarai Renji et Kuchiki Rukia décident d'aider Ichigo, parti sauver une fois de plus Orihime Inoue, prisonnière d'Aizen Sōsuke.
Cependant, ils trouvent sur leur chemin Rudobon et ses Exequias. Ces derniers seront vaincus facilement par les deux shinigami, mais Rudobon décide de leur tenir tête en libérant sa resurección : Arbola (de Árbol, « arbre » en espagnol) fait pousser autour de son corps une multitude de ramification en os au bout desquelles pendent des crânes. Le pouvoir d'Arbola permet de transformer ces crânes en soldats appelés calaveras (« têtes de morts » en espagnol) et qui combattent sous ses ordres. Tous les Exequias à part lui sont des calaveras.

 Fracción 
Pour montrer leur supériorité sur les autres habitants du Hueco Mundo, les Espadas se voient attribuer un numéro inférieur à onze, et ont sous leur autorité des arrancar qui leur sont soumis, les fracción.

 Aizen 
Aizen a deux fraccions  : Loly et Menoly, chargées de surveiller Orihime Inoue, bien qu'elles la détestent au plus haut point. Amoureuses d'Aizen, elles sont toutes les deux affreusement jalouses de l’intérêt que porte leur chef à la jeune humaine. Elles profitent d'ailleurs de l'absence d'Ulquiorra pour lui faire subir de mauvais traitements jusqu'à l'arrivée de Grimmjow qui les bat toutes les deux. Loly est simplement blessée, tandis que Menoly est littéralement désintégrée. Orihime soigne tout de même Loly et ressuscite Menoly, avant que Grimmjow ne l'emmène soigner Ichigo. Lors du combat d'Ichigo contre Ulquiorra, elles tentent tout de même avec Yammy de la tuer, mais elles se font arrêter par Ulquiorra
Menoly porte des cheveux blonds courts et Loly porte des cheveux noirs longs, attachés en couettes. Cette dernière semble détester Orihime nettement plus que son amie.

 Barragan Luisenbarn 
Barragan possède six fracción. Ils lui sont particulièrement fidèles et respectueux pour des fracción, l'appelant sans cesse « Majesté » et ne manquant pas de s'agenouiller devant lui dès qu'il hausse la voix.

Charlotte Coolhorn
Resureccion  : Etincelle, Reina de Rosas

Un arrancar travesti avec des cheveux de femme foncés stipulant que tous ceux déclarant les autres laids sont eux-mêmes laids. Son zanpakutō s'appelle Reina de Rosas (« Reine des Roses » en espagnol). Il est à noter que sa forme libérée lui donne une apparence tellement ridicule que Yumichika se moquera de lui en plein combat. Vaincu par Yumichika Ayasegawa, autant dans l'art du combat qu'au niveau du bon goût, grâce à la libération de la véritable forme de son zanpakutō.

Abirama Redder
Resureccion  : Scalpe, Aguila

Un arrancar qui, avant chaque combat, fait un rituel pour encourager l'adversaire à se battre et demande à son adversaire de participer à ce rituel avec lui. Son zanpakutō se libère en prononçant  : Scalpe, Aguila (en espagnol « Aigle »). Il se pare d'ailes qui le font ressembler à un aigle. Ces ailes peuvent tout couper et projeter des plumes plus lourdes et dures que l'acier. Tué par le vice-capitaine Izuru Kira, alors qu'il suppliait le vice-capitaine d'épargner sa vie, indigne du guerrier que prétendait être larrancar.

Findor Carias
Resureccion  : Grave sur la surface de l'eau, Pinza AgudaArrancar plutôt calme et calculateur. Il peut augmenter sa puissance en brisant des morceaux de son masque (il passe ainsi d'un niveau de cinquième siège à un niveau de capitaine). Sa libération se nomme Pinzaguda (combinaison de Pinza et Aguda, respectivement Pince Aiguë en espagnol) et lui donne des bras ressemblant à des pinces, l'une d'entre elles, semblable à celle d'un crabe-violoniste, étant à même de projeter un jet d'eau sous très haute pression. Tué par Hisagi Shuuhei, qui lui fit leçon sur la "peur de sa propre puissance".

Choe Neng Poww
Resureccion  : Respire, Calderon

Poww est un grand arrancar, sûrement le plus puissant fracción de Barragan. Il se battra contre Madarame, qui perdra face à lui, ce dernier ayant refusé de lui montrer sa vraie puissance (son bankai). Alors qu'il allait tuer Madarame, Komamura Sajin s'interpose en lui donnant un coup de poing au visage. Poww se relève aussitôt après avoir reçu le coup, affirmant que ce n'était pas un vrai coup de poing et en redonne un à Komamura. Il invoque ensuite sa resurreción pour lui montrer le coup de poing ultime  : il sort son zanpakutō puis dit 'Respire, Calderon' (« baleine pilote » est l'un des sens en espagnol et le correct ici). Poww gonfle et devient gigantesque. Il est tué sans grande difficulté par le bankai de Komamura Sajin.

Ggio Vega
Resureccion  : Arrache avec tes dents, Tigre EstoqueArrancar qui combat Soi Fon. Sa resurreción est « Mord, Tigre Estoque » (« Tigre Estoc » en espagnol), qu'il peut améliorer en devenant plus grand avec « Tigre Estoque el Sable » (« Tigre Estoc le Sabre » en espagnol), même si ses habiletés ne seront pas utilisées dû à sa mort inattendue. La capitaine de la  se servira de cet affrontement pour tester la puissance d'un arrancar libéré et, bien que faussement en difficulté, elle tuera Vega en touchant son poumon deux fois avec Suzumebashi.

Nirgge Parduoc
Resureccion : Piétine, Mammut

Il n'a pas de particularité au combat mais il semble pencher sur l'offensive brute. Il libère sa resurreción en prononçant les mots: « Piétine Mammut » (Mamut, « Mammouth » en espagnol) et ressemble à un mammouth bipède. Sous cette forme, il utilise les attaques rapprochées et garde une bonne vitesse malgré son énorme poids. Ses attaques sont puissantes et il écrase les ennemis sous son poids, principalement avec sa trompe. Il est vaincu par Oomaeda Marechiyo.

 Tia Halibel 
Halibel est la troisième espada, elle possède trois fracción :

Apache
Resureccion  Pousse, Cierva
Une jeune fille qui semble se plaire à narguer ses deux autres congénères, mais est extrêmement irritable et impulsive. Elle peut jeter un cero par la corne des restes de son masque. Sa libération est un cerf: Cierva. Sous cette forme, son corps se recouvre d'une fourrure brune, et ses cornes prennent plus d'ampleur.

Mila-Rose
Resureccion  Empiffre toi, Leona
De même qu'Apache, sa grande passion semble être de narguer ses deux autres compagnes, bien qu'elle s'emporte moins facilement que la première. Elle est capable de jeter un cero de son poing. Sa libération est un lion: Leona.

Sun-Sun
Resureccion  Étrangle jusqu'à la mort, Anaconda
Comme ses deux amies, elle se plait à provoquer et à se moquer d'elles, mais semble être la plus calme et posée des trois. Son zanpakutō est un saï. Sa libération est un serpent: Anaconda. Sous cette forme, elle incarne un serpent, une grande queue de serpent, des bras en serpent et un masque donnant une apparence venimeuse. Ses attaques ont l'air de se baser sur ses bras en forme de serpent pouvant mordre l'ennemi en combat.

Les trois fracción peuvent sacrifier chacune un de leurs bras pour invoquer une chimère nommée Ayon. Pour ce faire, elles prononcent Chimera Parca (soit la Chimère des Parques). Extrêmement puissant, ce monstre abattra tour à tour Matsumoto et Himamori, puis Hisagi venu à leur rescousse ainsi qu'Iba qui tentera d'aider Hisagi en attaquant la chimère, et cela avec une facilité déconcertante. Il sera finalement vaincu sans difficulté par Yamamoto, qui anéantira juste après les trois fracción qui, mécontentes du sort de leur chimère, tenteront de l'attaquer. Voué à ne faire qu'attaquer, elle semble vide d'esprit et ne pas ressentir la douleur : toutes les attaques du Capitaine-Général ne l'empêcheront pas de se relever pour repartir à la charge.

 Nnoitra Jiruga 
Noitora est le  Espada. Il possède une fracción, Tesla.

Tesla
 Resurección : Balaie moi cet avorton, Verruga
Comme son maître, possède un bandeau à l'œil (bien que celui-ci lui couvre l'œil droit au lieu de l'œil gauche) et lui est dévoué jusqu'à la mort. Son zanpakutō ressemble à un sabre d'abordage, sur lequel est gravé un chakram. Son invocation est "Écrase, Beluga" (prononcé dans l'animé "Berruga", Verrue en espagnol), ce qui le transforme en une sorte de gigantesque phacochère. Il est rapidement tué par Zaraki Kenpachi.

 Grimmjow Jaggerjack 
Le  Espada possède cinq fracción : D-Roy, Shawlong Qu Fang, Eduardo Leones, Illford Grantz et Nakim.

Shawlong Qu Fang
 Arrancar 
 Resurección : Entaille, Tijeleta
D'apparence élancée et sereine, il se déplace toujours les mains croisées dans le dos. Sa libération (Tijeleta, "pince-oreille" en espagnol) lui donne de longues griffes au bout des doigts et une queue. Pendant les combats, il prend toujours le temps d'analyser les capacités de son adversaire et d'en trouver les limites. C'est lui, alors qu'il n'était encore qu'un adjuchas, qui proposa à Grimmjow de devenir ensemble des Vasto Lordes. Après qu'il a abandonné son ambition et que Grimmjow a intégré l'''Espada, il est au service de l'Espada . C'est lui qui affrontera Hitsugaya lors de l'assaut nocturne et lui expliquera le fonctionnement des numéros, avant de se faire tuer. Il est certainement d'origine chinoise.

Edrad Leones
 Arrancar 
 Resurección : Entre en Eruption, Volcanica
D'apparence massive, le reste de son masque de hollow forme une sorte de pince-nez sur son visage. Sa libération (Volcanica, "volcanique" en espagnol) lui donne des bras gigantesques, recouverts apparemment de roche volcanique, capables de cracher du feu. Il sera tué par Ikkaku Madarame, au terme d'un combat intense qui forcera le shinigami à libérer (pour la première fois dans le manga) son bankai. Sa forme libérée lui confère une puissance considérable. Son nom varie : Edrad Leones ou Eduardo Leones ou encore Edorado Liones dans le manga en version française.

Illford Grantz
 Arrancar 
 Resurección : Embroche, Del Toro
Il est le grand frère de l'espada Szayel Aporro Grantz. Il a de longs cheveux blonds. Très hautain envers ses adversaires et sûr de sa force, il n'hésitera pas à provoquer Renji et à insulter D-Roy qui vient de se faire éliminer. Il parle toujours en appelant son interlocuteur "Mon frère". Sa libération le transforme, comme son nom l'indique, en taureau. Il combat Renji Abarai et domine le combat avant d'être littéralement massacré par Ururu, la jeune fille de la boutique Urahara qui peut combattre dans un état de possession. Après s'être débarrassé d'Ururu, il est tué par Renji Abarai. Son petit frère Szayel Aporro indique à Renji qu'il plaçait des insectes espions dans le corps d'Illford lorsqu'il le soignait. Ces insectes ont ensuite donné toutes les informations sur le bankai de Renji.

D-Roy Linker
 Arrancar 
Jugé faible par ses pairs. Alors qu'il était encore un hollow, il fit la rencontre de Grimmjow, qui dévora une partie de son masque. Depuis, il porte un bandage autour de celui-ci. Sa libération reste inconnue. Sa spécialité est le combat aérien. Il sera tué par la danse "sode no mai : tsukishiro" de Rukia Kuchiki. Son nom de famille Linker n'est pas prononcé dans l'anime français.

On remarque aussi son apparition dans le tome 3. Il est alors en train de réprimander Grand Fisher. C'est également lui qui lui fait enlever son masque par Ice Ringer. Ce sera la première apparition des arrancar, alors inconnus.

Nakim Grindina
 Arrancar 
Un gros arrancar, très silencieux. Il est assez grand pour écraser totalement Matsumoto d'un seul pied. Il fait la démonstration du sonido avant de se faire vaincre par Rangiku Matsumoto.

Neliel Tu Oderschvank 

Les fraccionés de Neliel Tu Oderschvank (alias Nell) sont Pesshe Gadiche et Dondochakka Willson.

Pesshe Gadiche
 Resurección : Ultima
Toujours fracciones de Nell, même deux ans après la déchéance de sa maîtresse, Pesshe a changé son apparence pour devenir semblable à un insecte. Son coup, dont il est le plus fier, est l'Infinite Slick, qui permet de cracher un liquide gluant, dont il ne possède pas, paradoxalement, de réserves infinies. Néanmoins, il n'a pas oublié ses origines et saura déclencher un double cero lorsque viendra pour lui le moment d'attaquer Szayel Aporro. Son masque a été arraché par N'Noitra. Il a suivi Ishida dans le Hueco Mundo (parce qu'il "semblait être le plus faible"). Il se révèle être un compagnon très farceur avec Ishida (prenant un malin plaisir à l'appeler Ichigo). Son zanpakutô est Ultima ("Ultime" en espagnol).Il le sort de son slip.

Dondochakka Willson

Fraccones de Nell, Dondochakka a pris l'apparence d'un arrancar grotesque, au visage presque entièrement masqué. Il porte une sorte de pyjama jaune avec des taches noires sur le dos. Il a suivi Renji. Il semble alors peureux et pleure assez souvent. Il se révèle plus tard être un combattant de valeur.
Son zanpakutô ressemble à une gigantesque masse d'armes, et il conserve en lui un ver gigantesque, Bawabawa.

Autres arrancar

Grand Fisher 
Hollow qui a tué Masaki Kurosaki et qu'Ichigo a déjà combattu dans le tome 3. On le verra se faire transformer en arrancar par Ice Ringer sous les directives de D-Roy (fracción de Grimmjow). Dans le tome 21, on voit sa forme arrancar définitive, ce qui lui donne une très grande taille. Hélas pour lui, il tombera contre Isshin Kurosaki qui se contentera d'un seul coup pour mettre définitivement fin à son existence.

Wonderwice Marjera 

Resurección : Extinguir

Wonderwice est le seul arrancar modifié qui existe, il est atteint d'un déficit mental, et semble attaché à Tōsen. C'est le seul arrancar dont on a pu observer la création par le Hōgyoku. Théoriquement du niveau d'un Espada, il n'en fait pas partie. La seule parole intelligible qu'on l'a vu prononcer est son nom.

Lors de sa première incursion dans le monde des humains, il passera son temps à regarder les plantes et manger des insectes, tout en esquivant les attaques de Urahara Kisuke. Son zanpakutō est une claymore au fourreau et à la garde violets (même couleur que ses yeux).

Lors de sa seconde apparition dans le monde des humains, durant la bataille de l'hiver où Espada et fracción affrontent capitaines et lieutenants, il arrive par un garganta de dimensions nettement supérieures à celles habituelles et est suivi d'une créature inconnue à la stature également phénoménale, Wonderweiss étant moins grand qu'un doigt de cette créature. Il fait preuve une nouvelle fois de sa puissance en transperçant de son bras droit le capitaine Ukitake, sans qu'il puisse riposter.

Il combat ensuite Mashiro, jusqu'à détruire son masque, alors qu'il s'apprête à l'achever, Kensei arrive pour la sauver et prendre sa relève. Après avoir été mis K.O. par Kensei, on le retrouve lorsqu'il apparait sous sa forme resurección face au capitaine-commandant Yamamoto, qui le vainc à mains nues.

Sous sa forme resurección, il a une tête allongée verticalement et plus ou moins grande ainsi que ses épaules et ses hanches, mais des bras et jambes très minces. Extinguir a été créé dans le seul et unique but de contrer Ryujin Jakka. Dans le but d'atteindre ce pouvoir, Wonderwice a tout abandonné : le langage, la connaissance, la mémoire et même la raison. Il est également capable de se régénérer à grande vitesse, mais ne sait pas s'adapter en combat. Donc il ne fait que frapper, pour cela il a la faculté de créer des bras supplémentaires.

Après que le capitaine-commandant Yamamoto a battu Wonderwice, Aizen lui avoue que toutes les flammes de Ryujin Jakka qu'il a éteint sont en vérité scellées et stockées dans le crane de Wonderweiss. Wonderweiss les relâche d'un coup et meurt définitivement.

Ice Ringer 
Arrancar masqué, sa première apparition le montre soignant Grand Fisher après son affrontement contre Ichigo.

Ice Ringer est gardien dans le souterrain 22, l'un des avant-postes de Las Noches. Ce fanatique de la cause des arrancar est une vieille connaissance de Grand Fisher et c'est lui qui le soignera et le transformera en arrancar après son duel contre Ichigo. Ce qui indique qu'il est devenu arrancar avant l'éveil du Hōgyoku, par ses propres moyens. Il se bat à l'aide de ses quatre bras dont les doigts projettent de la glace, et son zanpakutō est Una Tirotear (une rafale de tirs en espagnol). Il affrontera successivement Sado Yasutora et Uryû Ishida. Après un rapide combat, il sera tué par Ishida, non sans avoir au préalable décidé de faire effondrer la salle où le combat eut lieu.

Demôra 
Arrancar grotesque qui combattit avec Ice Ringer. Il sera tué par Sado Yasutora.

Pseudo-arrancar 
Ce type d’arrancar n'apparait que dans l'anime. Il semble avoir la capacité de se transformer en ce qu'il mange et de se démultiplier. Il sera battu par Rangiku Matsumoto et Toshiro Hitsugaya. Son zanpakutō se nomme Dientes (dents en espagnol)

Patros 

 Resurección : Heri Falte

Arrancar non fidèle à Aizen, son plan est de s'introduire dans la salle où siège habituellement Aizen pour s'emparer de l'Hogyôku, puis de fuir sur Terre afin de rencontrer Kisuke Urahara pour qu'il lui apprenne le maniement de celui-ci. Trompé par le zanpakutō d'Aizen, il s'empare d'un faux et sera finalement manipulé par celui-ci en faisant diversion sur Terre pour laisser Ulquiorra récolter des informations sur Orihime. Il sera tué par Abarai Renji. Son zanpakutō est Heri Falte (Apparaît seulement dans l'anime).

Menis 
Arrancar qui accompagne Patros, sera tué par Tōshiro Hitsugaya. Son zanpakutō se nomme Elisa (Apparaît seulement dans l'anime).

Aldegor 
Arrancar qui accompagne Patros et sera tué par Ikkaku Madarame. Son zanpakutō se nomme Abare (Apparaît seulement dans l'anime).

Arturo Plateado 
Arrancar apparaissant seulement dans le jeu vidéo Bleach : Shattered Blade sur Wii ainsi que dans le jeu Bleach : The 3rd Phantom sur Nintendo DS. Son zanpakutō est Fenice (de Phénix en espagnol, identique en français)et possède le pouvoir d'absorber la force spirituelle de ceux qu'il tue(dans The 3rd Phantom) et dans shattered blade, il semble pouvoir prendre l'apparence des autres.
Il fut enfermé à la Soul Society durant des années, après avoir quitté le Hueco Mundo. 
L'utilisation du Sôkyôku ayant fragilisé le sceau qui le gardait prisonnier, il se libéra et prit sa vengeance contre les shinigami.
il est qualifié de hollow(le terme d'arrancar n'est pas cité une seule fois)dans shattered blade.

The third phantom raconte une histoire différente : Arturo a attaqué la soul society mais a dû s'enfuir, ayant décimé la moitié des effectifs. Il revint des années plus tard, où après un incident avec un puissant objet destiné à absorber sa puissance spirituelle, Arturo se retrouve dans le présent (le jeu commence à une époque où kisuke urahara est encore capitaine de la douzième division et aizen vice-capitaine sous les ordres d'un certain seigen suzunami) au hueco mundo. Il se fait manipuler par aizen pour tenter d'obtenir le puissant artefact cité plus haut mais sera finalement tué par le personnage choisi par le joueur au début du jeu qui, après un long entraînement avec yoruichi, est devenu monstueusement fort.

Arturo semble également posséder un shikai, puisque son zanpakuto porte un nom et possède un pouvoir. Cependant, il y a peut-être une autre explication:Dans shattered blade, on voit que son coup spécial lui fait pousser des ailes rouges; Étant donnée que les ailes semblent faites d'énergie pure et que le reste de son corps de change pas, s'il s'agit bien d'une resureccion, cela ne saute pas aux yeux. Dans the third phantom, Arturo porte en permanence ses ailes, ce qui fait que l'on croit que c'est normal. Cependant, cela pourrait expliquer cet apparent shikai: le pouvoir d'absorption de puissance découlerait de ses ailes, et non de son sabre lui-même. Ceci est une pure supposition, mais ce serait plus logique qu'un shikai d'arrancar

Notes et références 

Personnage de Bleach